

Terminologia 
 Fire in the Hole – espressione inglese per indicare un'esplosione imminente in uno spazio confinato

Musica 
 Fire in the Hole – brano degli Steely Dan del 1972 dell'album Can't Buy a Thrill
 Fire in the Hole – brano dei The Tragically Hip del 1994 dell'album Day for Night
 Fire in the Hole – singolo dei Van Halen del 1998 dell'album Van Halen III
 Fire in the Hole – brano degli Skid Row del 1998 dell'album 40 Seasons: The Best of Skid Row
 Fire in the Hole – album dei Brand Nubian del 2004

Televisione
 Fire in the Hole – titolo dell'episodio pilota della prima stagione della serie televisiva Justified
 Fire in the Hole – titolo di un episodio della terza stagione della serie televisiva The Shield
 Fire in the Hole – titolo di un episodio della prima stagione della serie televisiva Ash vs Evil Dead

Letteratura
 Fuoco in buca – racconto breve di Elmore Leonard da cui è stata tratta la serie televisiva Justified